Pułki piechoty noszące numer 79:

Wojska Polskiego:
 79 Pułk Piechoty (1921-1939)
 79 Pomorski Pułk Piechoty 1958-1963 → 79 Pomorski Pułk Desantowy

Cesarskiej i Królewskiej Armii:
 79 Pułk Piechoty (1860-1918)

Armii Cesarstwa Niemieckiego:
 79 Pułk Piechoty im. von Voigts-Rhetza (3 Hanowerski) stacjonował w Hildesheim; sformowany 3 stycznia 1838; przydział w 1914: X Korpus Armii Niemieckiej